Mount Davis kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Davis, Antarktis,

Australien 

 Mount Davies, berg i South Australia,

Hongkong 

 Mount Davis (kulle), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar